А́нгел Йордэне́ску (; 4 мая 1950, Яссы) — румынский футболист, нападающий. Большую часть карьеры провёл в команде «Стяуа». Один из лучших игроков национальной сборной Румынии.

Имеет армейское звание генерал-майора.

Игровая карьера 
Йордэнеску был известен как очень быстрый форвард, очень часто забивал голы. С 1962 года играл в резерве команды «Стяуа», а с 1968 года стал игроком основного состава. В 1971 году получил первый вызов в сборную Румынии.

В составе «армейцев» дважды становился чемпионом Румынии (1976 и 1978 годы), четырежды выигрывал Кубок Румынии по футболу (1970, 1971, 1976 и 1979 годы). Стал лучшим бомбардиром в 1981 и 1982 годах.

Последние годы карьеры провёл в греческом ОФИ.

Тренерская карьера 
Завершив международную карьеру, стал помощником главного тренера «Стяуа». При его помощи команда сенсационно победила в финале Кубка европейских чемпионов 1985/86 «Барселону» по пенальти со счётом 2:0, а также выиграла Суперкубок УЕФА 1986 года.

Далее он работал с кипрским «Анортосисом», а в 1993 году вернулся в «Стяуа» и довёл его до 1/4 финала Кубка обладателей кубков. Вскоре он возглавил румынскую сборную и на чемпионате мира в США вывел её в 1/4 финала, что стало высшим достижением сборной. Покинул он сборную после проигрыша Хорватии в плей-офф чемпионата мира 1998 года.

Далее известна его работа с некоторыми арабскими клубами. В 2002 году он вернулся в сборную на место уволенного Георге Хаджи и попытался вывести её на Евро 2004, но безуспешно. В 2006 году пошли слухи о том, что он возглавит сборную Саудовской Аравии на чемпионате мира в Германии, но это не подтвердилось.

23 сентября 2007 года объявил о завершении футбольной карьеры. Йордэнеску возобновил тренерскую деятельность в октябре 2014 года, возглавив сборную Румынии в третий раз.

Политическая карьера 
В период с 2004-2012 годов Йордэнеску работал в румынском парламенте (в частности, в сенате).. Состоит в социал-демократической партии.

Достижения

Игрока 
 Чемпион Румынии: 1976 и 1978
 Обладатель Кубка Румынии по футболу: 1970, 1971, 1976, 1979
 Лучший бомбардир чемпионата Румынии: 1981, 1982
 Лучший бомбардир в истории Стяуа: 155 голов

Тренера 
 Обладатель кубка европейских чемпионов: (1): 1985/86
 Обладатель Суперкубка Европы: (1): 1986
 Финалист кубка европейских чемпионов: 1989
 Чемпион Румынии (4): 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1992/93
 Обладатель Кубка Румынии (3): 1986/87, 1987/88, 1988/89
 Победитель Лиги чемпионов АФК: (2): 2000, 2005
 Обладатель Арабская лига чемпионов по футболу: (1): 2005
 Лучший футбольный тренер Румынии XX века

Со сборной 
 Четвертьфиналист чемпионата мира 1994
 Участник чемпионата Европы 1996
 Участник 1/8 финала чемпионата мира 1998

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК ОФИ
Футбольные тренеры Румынии
Тренеры сборной Румынии по футболу
Тренеры сборной Греции по футболу
Тренеры ФК «Стяуа»
Тренеры ФК «Анортосис»
Тренеры ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Тренеры ФК «Рапид» Бухарест
Тренеры ФК «Аль-Айн»
Тренеры ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Политики Румынии
Сенаторы Румынии (2004—2008)
Сенаторы Румынии (2008—2012)